Песко́вский — фамилия:

 Песковский — посёлок в Предгорном районе Ставропольского края.
 Песковский, Матвей Леонтьевич (1843—1903) — писатель, педагог и публицист.

См. также